Das Rolex Paris Masters 2021 war ein Tennisturnier, das vom 1. bis 7. November 2021 in der Accor Arena stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2021 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen. In der laufenden Saison war es das letzte Turnier der Kategorie ATP Tour Masters 1000.

Vorjahressieger waren im Einzel Daniil Medwedew sowie Félix Auger-Aliassime und Hubert Hurkacz im Doppel.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 56 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 24 Paaren. Die jeweils acht topgesetzten Spieler im Einzel bzw. Paarungen im Doppel erhielten ein Freilos in der ersten Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 5.207.405 Euro, die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 5.688.155 Euro.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand am 30. und 31. Oktober 2021 statt. Ausgespielt wurden sieben Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Hinzu kamen drei Lucky Loser im Einzel.

Der bereits qualifizierte US-Amerikaner Jenson Brooksby musste verletzungsbedingt zurückziehen und konnte nicht zu seinem Auftaktspiel gegen den Briten Andy Murray antreten. Dadurch erreichte der Deutsche Dominik Koepfer als zweiter Lucky Loser das Hauptfeld. Als dritter Lucky Loser erreichte der Australier Alexei Popyrin am zweiten Turniertag das Hauptfeld, nachdem der Südafrikaner Lloyd Harris kurzfristig seine Teilnahme zurückziehen musste.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten waren die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Beträge für den Doppelbewerb galten je Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Website des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 133 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 123 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 110 kB)

Einzelnachweise 

ATP Tour 2021
Tennisturnier in Paris
Accor Arena